Ова листа садржи ратове у којима је Србија учествовала кроз своју историју.

Прво раздобље (629—969)

Друго раздобље (996—1191)

Треће раздобље (1193—1371)

Четврто раздобље (1371—1459)

Пето раздобље (1471—1540)

Шесто раздобље (1540—1804)

Седмо раздобље (од 1804)

Референце 

Српска војна историја
Спискови везани за историју